HMS Carlisle ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Carlisle (1693), 60-Kanonen-Schiff, Stapellauf 1693
 HMS Carlisle (1698), 48-Kanonen-Schiff, Stapellauf 1698, zerstört 1700
 HMS Carlisle (D67), Zerstörer der C-Klasse, Stapellauf 1918, abgewrackt 1949